

Ожидаемые астрономические события 
 2426 год — Плутон совершит второй оборот вокруг Солнца с момента его открытия в 1930 году.
 2456 год — тройная комбинация Марс — Юпитер.
 29 августа 2478 года — в 23:11 (UTC) Марс покроет планету Юпитер.
 12 июня 2490 года — прохождение Венеры по диску Солнца.
 6 мая 2492 года — по утверждению бельгийского астронома Яна Меюса, орбиты всех восьми планет Солнечной системы и Плутона будут наклонены друг к другу под углом в 90°. В последний раз такой угол между Плутоном и другими планетами был 1 февраля 949 года.
 10 июня 2498 года — прохождение Венеры по диску Солнца.

См. также

Примечания